Predator, een dier of een ander organisme dat zijn prooi actief bejaagt om het te doden; wordt ook figuurlijk gebruikt
 MQ-1 Predator, een Amerikaans onbemand verkenningsvliegtuig (''"drone")
 Predator (film), een Amerikaanse sciencefiction-actiefilm uit 1987
 Predator 2, een Amerikaanse sciencefiction-actiefilm uit 1990
 Alien vs. Predator, een Amerikaanse sciencefiction-actiefilm uit 2004
 The Predator (film), een Amerikaanse sciencefiction-actiefilm uit 2018
 Aliens versus Predator, een reeks succesvolle computerspellen
 Predator (fictief wezen), een fictief wezen uit bovengenoemde films en spellen
 Predator (franchise), een sciencefiction/horror-mediafranchise, bestaande uit drie films, twee cross-over films en een groot aantal stripboeken en videospellen
 Predators (film), een Amerikaanse sciencefiction/horrorfilm uit 2010, geregisseerd door Nimród Antal
 2 Ton Predator, een black metal band uit Zweden
 Predator (Accept), het elfde en laatste studioalbum van de Duitse metalband Accept
 Nashville Predators, een ijshockeyclub
 Predator (achtbaan), een houten achtbaan in Six Flags Darien Lake, gebouwd door Dinn Corporation
 Predator (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
 DJ Predator, een Nederlands hardcore-dj en -producer, pseudoniem van Stephan Scheltema
 The Predator (album), een muziekalbum uit 1992